Renault Talisman (Chiny) – samochód osobowy produkowany na rynek chiński w latach 2012–2019. 
 Renault Talisman (Europa) – samochód osobowy produkowany na rynek europejski i koreański w latach 2015–2022.